Zurhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Eva-Maria Zurhorst (* 1962), deutsche Journalistin, Autorin und Beziehungscoach
 Meinolf Zurhorst (* 1953), deutscher Journalist, Sachbuchautor und Filmproduzent